Фернандополис:

 Фернандополис — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Сан-Паулу.
 Фернандополис — микрорегион в Бразилии, входит в штат Сан-Паулу.